Белышево — название населённых пунктов в России:
 Белышево — село в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Белышево — деревня в Окуловском районе Новгородской области.

См. также 
 Белышев
 Белашово
 Беляшово
 Беляшево